Pirros, un dels noms donats a Neoptòlem, fill d'Aquil·les.
 Pirros I, rei de l'Epir.
 Pirros II, rei de l'Epir.
 Pirros III, rei de l'Epir.
 Pirros (escultor), escultor grec.